Ла Гарсита има више значења:

 Ла Гарсита (Сикотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Гарсита (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику